De Serie A 1984/85 was het 82ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 54ste seizoen van de Serie A. Hellas Verona werd voor de eerste keer kampioen.

Uitslagen
<div align=center>
</div align=center>

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||  Hellas Verona ||30||15||13||2||42||19|| +23 ||43|- style="background:#CCF2FF;"
|2 || Torino Calcio
||30||14||11||5||36||22|| +14 ||39|- style="background:#CCF2FF;"
|3 || Internazionale
||30||13||12||5||42||28|| +14 ||38|- style="background: #98FB98;"
|4|| Sampdoria
||30||12||13||5||36||21||+15||37|- style="background:#CCF2FF;"
|5|| AC Milan ||30||12||12||6||31||25||+6||36|-style="background:#D0F0C0;"
|6||Juventus
||30||11||14||5||48||33|| +15||36|- style="background:#FFFFFF;"
|7 || AS Roma
||30||10||14||6||33||25||+8||34|- style="background:#FFFFFF;"
|8 || SSC Napoli
||30||10||13||7||34||29||+5||33|- style="background:#FFFFFF;"
|9 || AC Fiorentina
||30||8||13||9||33||31||+2||29|- style="background:#FFFFFF;"
|10 || Atalanta Bergamo
||30||5||18||7||20||32||–12||28|- style="background:#FFFFFF;"
|11 || Como
||30||6||13||11||17||27||–10||25|- style="background:#FFFFFF;"
|12 || Udinese Calcio
||30||10||5||15||43||46||–3||25|- style="background:#FFFFFF;"
|13 || US Avellino
||30||7||11||12||27||33||–10||25|-  style="background:#FFCCCC;"
|14 || Ascoli||30||4||14||12||24||40||–16||22|- style="background:#FFCCCC;"
|15|| Lazio Roma||30||2||11||17||16||45||–26||15|-  style="background:#FFCCCC;"
|16 || US Cremonese||30||4||7||19||22||48||–29||15'|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1984/85 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Hellas Verona

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hellas Verona, die in het seizoen 1984/85 onder leiding van trainer-coach Osvaldo Bagnoli voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1984/85
Coppa Italia 1984/85
Italiaans voetbalelftal in 1984
Italiaans voetbalelftal in 1985

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1984/85